«Ordinary Man» — совместная песня британского хеви-метал-музыканта Оззи Осборна с Элтоном Джоном на фортепиано и вокале. Помимо Джона в песне также приняли участие Слэш на гитаре, Дафф Маккаган на басу (оба из Guns N' Roses) и Чед Смит из Red Hot Chili Peppers на ударных. Спродюсированная  рок-баллада была выпущена 10 января 2020 года в качестве третьего сингла одноимённого двенадцатого студийного альбома Осборна.

Участники записи 
 Оззи Осборн — вокал
 Элтон Джон — соведущий вокал, фортепиано
 Слэш — гитара
 Чед Смит — ударные
 Дафф Маккаган — бас-гитара

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые чарты

Примечания 

Песни 2020 года
Синглы Epic Records
Песни Оззи Осборна
Песни Элтона Джона